Селим Бердымурадович Нурмурадов (; 22 марта 1996, Ашхабад) — туркменский и российский футболист, нападающий ливанского клуба «Аль-Ахед».

Карьера 
Родился в футбольной семье, отец Бердымурад Нурмурадов — известный туркменский футболист.

Воспитанник футбольной школы казанского «Рубина», с 2013 по 2014 год был игроком молодёжной команды «Рубин».

В 2014 году вернулся в Туркменистан, став игроком ашхабадского «Алтын Асыра», первый гол за новый клуб в рамках Чемпионата Туркменистана забил 16 августа 2014 года, в игре против «Дашогуза». 10 февраля 2015 в игре против «Ас-Сакра» дебютировал в Кубке АФК.

В январе 2020 года Нурмурадов подписал однолетний контракт с ташкентским «Бунёдкором». За сезон нападающий отыграл в чемпионате Узбекистана 17 матчей, забив 2 мяча.

12 мая 2021 года перешёл в ливанский «Аль-Ахед». 21 мая 2021 года дебютировал в матче группового этапа Кубка АФК против «Аль-Вахды» (0:0).

Сборная 
В январе 2015 года был впервые вызван в молодёжную сборную Туркмении, для участия в Кубке содружества 2015, на турнире отметился 2 голами в матче с Эстонией.

Достижения 

  Алтын Асыр
 Чемпион Туркменистана: 2014, 2015
 Суперкубок Туркмении: 2015

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте РФПЛ 
 Профиль на сайте Чемпионат.com 
 

Футболисты Туркменистана
Игроки ФК «Алтын Асыр»
Игроки ФК «Бунёдкор»
Игроки ФК «Аль-Ахед»